Helicarionoidea  è una superfamiglia di molluschi gasteropodi polmonati terrestri dell'ordine Stylommatophora.

Tassonomia
Comprende le seguenti famiglie:
Ariophantidae 
Helicarionidae 
Urocyclidae

Filogenesi 
Il seguente cladogramma mostra le relazioni filogenetiche tra questa superfamiglia  e le altre superfamiglie del clade Limacoide:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stylommatophora
Taxa classificati da Jules René Bourguignat